Иван Кондратьев:

 Кондратьев, Иван Васильевич (1803—1850) — краевед, этнограф, исследователь топонимии Олонецкой губернии.
 Кондратьев, Иван Дмитриевич (1917—1955) — Герой Советского Союза.
 Кондратьев, Иван Кузьмич (1849—1904) — русский историк, москвовед, поэт, песенник, писатель, переводчик.
 Кондратьев, Иван Петрович (1922—1996) — десантник, Герой Советского Союза.